Indywidualne Mistrzostwa Europy na torze trawiastym 2005 – zawody żużlowe, mające na celu wyłonienie medalistów indywidualnych mistrzostw Europy na torze trawiastym w sezonie 2005. W finale zwyciężył Brytyjczyk Paul Hurry.

Finał 
 Schwarme, 31 lipca 2005

Bibliografia 
 Wyniki IME na torze trawiastym 2005

2005
2005 w grass tracku
2005 w Niemczech